Хондж или Хандж () — одна из 24 областей (шахрестанов) иранской провинции Фарс. Административный центр — город Хондж.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Махмеле (بخش محمله)
Население области на 2006 год составляло 37 978 человек.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Фарса